Катери́на — женское имя, фонетический вариант имени Екатерина.

В искусстве 
Литература
 «» — повесть  (1954).
 «» — повесть Жюльетты Бенцони (1963).
 «Катерина» — роман Надежды Малыгиной (1987).
 «Катерина» — роман израильского писателя Аарона Аппельфельда (1989).
 «» — роман американского писателя Джеймса Фрея (2018).
 Катерина Прекрасная — героиня русских былин и сказок.
Кино и телевидение
 «Катерина» — австрийский кинофильм 1936 года.
 «» — американский телефильм 1975 года.
 «» — французский телесериал (1986).
 «» — 9-я серия 2-го сезона (2010) американского телесериала «Дневники вампира».

Прочее
 «Катерина» — опера Николая Аркаса по поэме Тараса Шевченко.

См. также 
 Многочисленные Катерины
 Санта-Катерина
 
 
 Кэтрин (значения)
 KATERINA